Чемпионат Латвии по русским шашкам среди женщин — ежегодный турнир по шашкам. До 1991 года проводился под названием Чемпионат Латвийской ССР.

Призёры

Литература 

 Журнал «Шашки» 1970 №6, с.1.
 Журнал «Шашки» 1971 №6, с.6.
 Журнал «Шашки» 1973 №7, с.19.
 Журнал «Шашки» 1976 №3, с.11.
 Журнал «Шашки» 1976 №6, с.7.
 Журнал «Шашки» 1977 №6, с.21.
 Журнал «Шашки» 1979 №6, с.17.
 Журнал «Шашки» 1984 №6, с.6.
 Журнал «Шашки» 1989 №7
 Журнал «Шашки» 1989 №9, с.24.

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки»
 Шашки в России

Примечания